«Энергомаш» — российский профессиональный футбольный клуб из города Белгорода. Основан в 2014 году. В сезоне 2014 года выступал в Первенстве России среди команд третьего дивизиона в зоне «Черноземье». В сезонах 2015/16 и 2017/18 клуб занимал второе место в первенстве ПФЛ. Клуб расформирован 18 июня 2018 года.

История 
Футбольный клуб «Энергомаш» был основан в 2014 году после расформирования белгородского «Салюта» для представления региона в футболе. Финансируется заводом ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», специализирующийся на производстве труб, трубопроводов и строительных металлоконструкций.
В августе 2014 года клуб выиграл свой первый трофей — Кубок МОА «Черноземье», по сумме двух матчей (1:0 и 5:0) был обыгран «Химик» Россошь. В дальнейшем «Энергомаш» сделал золотой дубль, став победителем первенства МОА «Черноземье». 26 мая 2015 года прошёл лицензирование РФС на сезон 2015/16 для участия в первенстве ПФЛ. 2 октября 2015 года главным тренером клуба стал Виктор Навоченко.

В июне 2018 года в СМИ появилась информация о предстоящем расформировании клуба и замене его на команду с названием «Салют».
18 июня 2018 года в официальной группе клуба ВКонтакте было сообщено о расформировании клуба.

Любительский уровень:

Самая крупная победа: против «Юг-Спорт» Сочи — 9:0 (27 марта 2015 года).

Самое крупное поражение: против «Носта» Новотроицк — 2:4 (23 марта 2015 года).

Профессиональный уровень:

Самая крупная победа: против «Арсенал-2» Тула — 6:0 (14 августа 2016 года),

Самое крупное поражение: против «Витязь» Подольск — 1:4 (21 мая 2017 года).

Достижения 
  Чемпион (1): Кубок МОА «Черноземье» (2014)
  Чемпион (1) : Первенство МОА «Черноземье» (2014)
  Серебряный призёр (1): Финальный турнир ЛФЛ (2014)
  Серебряный призёр (2) : ПФЛ, зона «Центр» (2015/2016, 2017/2018)

В чемпионатах России

Примечания

Ссылки 
 Сайт футбольного клуба «Энергомаш»
 Власти Белгородской области создали ФК «Энергомаш» вместо «Салюта»
 "Академия футбола «Салют» станет основной кузницей кадров для белгородской футбольной команды «Энергомаш»

Футбольные клубы Белгорода
Футбольные клубы, основанные в 2014 году
Появились в 2014 году в России